Наталья Мака́рова: Макарова, Наталья Алексеевна (урождённая Неелова) — русская писательница.
 Вдовина (Макарова), Наталия Владимировна (род. 1976) — российская волейболистка.
 Макарова, Наталия Ивановна (1933—2022) — советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР (1984).
 Макарова, Наталия Романовна (род. 1940) — артистка балета, заслуженная артистка РСФСР (1969).